Castrignano se poate referi la:

 Castrignano de' Greci, comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia
 Castrignano del Capo, comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia